«Give It 2 Me» (Предоставь это мне) — второй сингл американской певицы Мадонны с её одиннадцатого студийного альбома Hard Candy, выпущенный в начале июля 2008 года. Он записан при участии американского продюсера Фаррелла Уильямса, который, кроме того, является соавтором и сопродюсером композиции. Премьера клипа состоялась 19 июня 2008 года на канале МУЗ-ТВ.
Give It 2 Me получила, в основном, положительные отзывы критиков. Песня стала рекордным 39-м хитом Мадонны достигшим первого места в чарте Billboard Hot Dance Club Play. Give It 2 Me также возглавил песенные чарты таких стран как Венгрия, Голландия и Испания и достиг первой десятки в чартах многих других стран. Песня была номинирована на Grammy 2009 в категории «Лучшая танцевальная запись».

Чарты 
Give It 2 Me стартовал в британском чарте синглов на 73-м месте 4 мая 2008, после начала цифровых продаж сингла. В США до официального релиза сингл оказался номером 57 в чартах Hot Shot Debut журнала «Биллборд». До официального релиза в Канаде, он появился в чартах на 8-й строчке. Таким образом, за несколько недель до выхода сингла он уже вошёл в список United World Chart, сразу на 39-е место.

Музыкальное видео 
Мадонна подтвердила, что видеоклип на песню уже снят и там появится Уильямс, в начале мая в интервью на шоу 106 & Park телеканала BET. Он был отснят в начале апреля в Лондоне, а его режиссёром стал модный фотограф Том Мунро (Tom Munro). Часть видеоклипа с участием Фаррелла использовалась во время выступления в рамках промотура Hard Candy. Кадры из видеоклипа были опубликованы в конце мая 2008. Полное видео попало на сервис YouTube 31 мая 2008, но как всегда было удалено оттуда по требованию компании Warner Bros.

В этом видео Мадонна предстаёт в тех же нарядах, что использовались для недавней фотосессии для журнала Elle.

 Режиссёр: Том Мунро
 Продюсер: Натан Риссман
 Оператор: Том Мунро
 Производство: HSI London

Трек-лист и форматы 

 UK / EU CD1
 «Give It 2 Me» (Альбомная версия) — 4:47
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Extended Mix) — 7:08

 UK / EU CD2
 «Give It 2 Me» (Альбомная версия) — 4:47
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Drums In) — 5:45
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador House Lovers Remix) — 7:56

 U.S. / EU макси-сингл
 «Give It 2 Me» (Fedde le Grand Remix) — 6:40
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Extended Remix) — 6:59
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Drums In Mix) — 5:44
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Club) — 11:05
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador House Lovers Remix) — 7:52
 «Give It 2 Me» (Tong & Spoon Wonderland Mix) — 7:35
 «Give It 2 Me» (Jody den Broeder Club) — 9:33
 «Give It 2 Me» (Sly and Robbie Bongo Mix) — 4:54

 U.S. 12" двойной винил
Диск 1
 «Give It 2 Me» (Album Version) — 4:47
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Club) — 11:05
 «Give It 2 Me» (Freddie Le Grand Remix) — 6:40
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador House Lovers Mix) — 7:52
Диск 2
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Extended Remix) — 6:59
 «Give It 2 Me» (Tong & Spoon Wonderland Mix) — 7:35
 «Give It 2 Me» (Jody den Broeder Club) — 9:33
 «Give It 2 Me» (Sly and Robbie Ragga Mix) — 4:57

 U.S. 12" Picture Disc
 Give It 2 Me (Album Version) — 4:47
 Give It 2 Me (Eddie Amador House Lovers Mix) — 7:52

 U.S. 7" винил
 Give It 2 Me (Edit) — 4:02
 Give It 2 Me (Eddie Amador House Lovers Edit) — 7:52

 U.S. two-track promotional CD
 «Give It 2 Me» (Album Version) — 4:47
 «Give It 2 Me» (Edit) — 4:02

 U.S. two-disc promotional set

Диск 1
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Club Mix) — 11:05
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Club 7 Edit) — 7:18
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Club 5 Edit) — 4:56
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Dub) — 10:37
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Dub 7 Edit) — 7:26
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Houselover Mix) — 7:52
 «Give It 2 Me» (Eddie Amador Houselover 5 Edit) — 4:50

Диск 2
 «Give It 2 Me» (Jody Club Mix) — 9:29
 «Give It 2 Me» (Jody Club 7 Edit) — 7:25
 «Give It 2 Me» (Jody Dub) — 9:57
 «Give It 2 Me» (Jody Edit) — 4:07
 «Give It 2 Me» (Jody Edit TV) — 4:08
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Remix) — 5:46
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Dub) — 6:14
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Extended) — 6:59
 «Give It 2 Me» (Oakenfold Drums In Mix) — 5:54

Ремиксы и версии 
 Альбомная версия — 4:47
 Видеоверсия — 4:11
 Радиоверсия — 3:24
 Paul Oakenfold Edit — 4:59
 Paul Oakenfold Mix — 5:48

Примечания

Ссылки 

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные The Neptunes
Песни Мадонны
Синглы 2008 года
Песни по алфавиту
Видео Мадонны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Фаррелла Уильямса